Джино Медер (; род. , Швейцария) — швейцарский профессиональный шоссейный  и трековый велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения

Шоссе 

 2014
 4-й Чемпионат Европы — Групповая гонка  (юниоры)
 2015
 1-й  Чемпион Швейцарии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2-й Tour du Pays de Vaud (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Пролог и Этап 1 
 2-й Гран-при Рублиланда (юниоры) — Генеральная классификация
 5-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2016
 2-й  Тур Берна (любители)
 2017
 3-й Piccolo Giro di Lombardia 
 6-й Эшборн — Франкфурт U23 
 2018
 1-й — Этап 4 Ronde de l'Isard d'Ariège
 1-й  Тур Эльзаса — Очковая классификация
 1-й — Этап 4
 2-й Чемпионат Швейцарии — Индивидуальная гонка 
 2-й Тур Хайнаня — Генеральная классификация
 1-й — Этап 6
 3-й Тур де л’Авенир — Генеральная классификация
  1-й — Этапы 8 и 10 
 4-й Чемпионат мира — Групповая гонка 
 4-й Gran Premio Palio del Recioto

Трек 

 2012
 3-й Чемпионат Швейцарии - Командный спринт
 2015
 1-й  Чемпион Швейцарии — Омниум (юниоры)
 2-й   Чемпионат мира - Командная гонка преследования (юниоры)
 2-й Чемпионат Швейцарии — Мэдисон
 2017
 2-й Кубок мира - Командная гонка преследования, Милтон
 2-й Чемпионат Швейцарии — Мэдисон
 3-й Чемпионат Швейцарии — Командная гонка преследования

Примечания

Ссылки 
 Медер, Джино на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Швейцарии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года